Torso (I Corpi presentano tracce di violenza carnale) est un film italien réalisé par Sergio Martino en 1973.
 Torso est une bande dessinée américaine en noir et blanc de Brian Michael Bendis et Marc Andreyko, publiée pour la première fois en 1998 et inspirée de l'histoire vraie du Cleveland Torso Murderer.
 Torso est un groupe d'électro-rock français.
 Torso est un personnage de fiction du roman Hellraiser et la série de films d'horreur britanniques Hellraiser.
 Torso est une revue de cinéma se concentrant sur l'étude des formes contemporaines du film de genre.
Torse

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Cleveland Torso Murderer est un tueur en série américain anonyme ayant sévi à Cleveland dans les années 1930.
 Torso: The Evelyn Dick Story est un téléfilm canadien réalisé par Alex Chapple en 2002.
 Turning Torso, immeuble à Malmö en Suède. 

Homonymie de titre